Virgen de Fátima - nach der Marienerscheinung von Fatima ist der Name von

 Virgen de Fátima (Ecuador) eine Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton San Jacinto de Yaguachi in der ecuadorianischen Provinz Guayas
 Virgen de Fátima (Paraguay), Stadtteil von Asunción in Paraguay